Дубравко Павличич (; 28 ноября 1967, Загреб, Хорватия, СФРЮ — 4 апреля 2012, Эльче, Испания) — хорватский футболист, выступавший на позиции центрального защитника. Выступал за хорватские «Динамо» Загреб и «Риека», а также за ряд испанских клубов.

Биография

Клубная карьера 
Первым профессиональным клубом Павличича стало загребское «Динамо». В 1990 году футболист перешёл в «Риеку», где отыграл пять сезонов. В 1994 году перешёл в испанский клуб «Эркулес», который выступал во втором испанском дивизионе. В сезоне 1995/96 команда Павличича завоёвывает повышение в классе и в следующем сезоне Дубравко дебютирует в испанской Примере. Несмотря на то, что по итогам сезона «Эркулес» вылетел обратно в Сегунду, Павличич провёл все 38 матчей в чемпионате и забил 6 голов.

В 1997 году Павличич перешёл в другой испанский клуб «Саламанка», который выступал в Сегунде и отыграл за него два сезона. В 2000 году Павличич стал игроком «Расинг Ферроль», который также выступал во второй испанской лиге. После одного сезона в составе клуба, Павличич в возрасте 33 лет принял решение завершить профессиональную карьеру.

Международная карьера 
Павличич играл за молодёжную сборную Югославии и в 1987 году стал с ней чемпионом мира. На том турнире Дубравко провёл все 6 игр своей сборной. После распада Югославии, Дубравко стал вызываться в сборную Хорватии, за которую дебютировал в товарищеской игре с Австралией (1:3) 8 июля 1992 года.

Участвовал в отборочном турнире к чемпионату Европы 1996 и был включён в заявку сборной Хорватии на этот турнир. На том чемпионате Дубравко провёл две игры в групповом раунде против Португалии и Турции. Последний матч за сборную провёл в 1997 году.

Всего за сборную Хорватии провёл 22 матча.

Смерть 
4 апреля 2012 года скончался в городе Эльче в возрасте 44 лет. Последнее время он лечился от рака. Похоронят Дубравко в городе Аликанте, где он в последнее время проживал.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Югославии
Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки сборной Югославии по футболу (до 21 года)
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Саламанка»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Эркулес» Аликанте
Игроки ФК «Расинг» Ферроль
Умершие от рака поджелудочной железы
Похороненные в Аликанте